Tombe du Géant steht für:

 Tombe du Géant (Hures-la-Parade), Dolmen im Département Lozère, Frankreich
 Tombe du Géant (Septfonds), Dolmen im Département Tarn-et-Garonne, Frankreich